Бойно-Родзевич — фамилия:

 Бойно-Родзевич, Виталий Павлович (1877—1930) — генерал-майор царской армии, военспец.
 Бойно-Родзевич, Наталья Аркадьевна (1887—1954) — российский и советский архитектор.
 Бойно-Родзевич, Сергей Аркадьевич (1883 — до 1978) — подполковник царской армии, генерал-майор армии Колчака.